Еспланада — театр в затоці (також відомий як Театри Еспланади або Еспланада) — центр виконавчих мистецтв, що розташований в Сінгапурі. Названий на честь сусіднього парку Еспланади. Складається з концертного залу, який вміщує близько 1600 осіб, та театру місткістю близько 2000 осіб для виконавських мистецтв.

Історія

Пропозиція 
У 1989 р. Консультативна рада з питань культури та мистецтв під головуванням віце-прем'єр-міністра Онг Тен Ченга підготувала звіт про оцінку стану мистецтв у Сінгапурі. Цей звіт сформулював основу культурної політики в Сінгапурі та призвів до створення Національної ради мистецтв та Ради національної спадщини. У звіті відзначається відсутність відповідних майданчиків для виконавських мистецтв; наприклад, театр Вікторія вважався придатним лише для малих та середніх вистав, в концертному залі Вікторії також не вистачало місць і був малий розмір сцени. Він рекомендував побудувати новий центр виконавських мистецтв, а в 1992 р. почався процес планування будівництва Еспланади (сьогодні відомий як "Еспланада Ко Лтд").

Походження назви 
Назва центру була оголошена в 1994 р. Він був названий на честь парку Еспланади, який розташований поблизу.

Будівництво 
Планування будівництва центру розпочалося в 1992 р. Будівництво офіційно розпочалося 11 серпня 1996 р.Еспланада займає місце колишнього «Сатай-клубу», популярного закладу серед сінгапурців. «Клуб Сатай» був став розташовуватись поруч із торговим центром Sembawang, перш ніж він був закритий.

Вартість будівництва Еспланади складає близько 600 мільйонів сінгапурських доларів.

Відкриття 
Будівництво було закінчено у лютому 2001 р., центр був офіційно відкритий 12 жовтня 2002 р. тодішнім президентом Сінгапуру С. Р. Натаном.

З 2002 р. до теперішнього часу 
5 липня 2005 р. в Еспланаді відбулася церемонія відкриття 117-ї сесії МОК, яка демонструвала 30-хвилинну виставу, спрямовану на показ багатокультурної спадщини Сінгапуру для міжнародної аудиторії.

У 2014 р. Еспланада зазнала збитків у розмірі 2,3 мільйонів доларів, що є першим операційним дефіцитом з моменту відкриття. Ця втрата пояснювалася насамперед падінням спонсорства та пожертвувань.

Станція MRT Esplanade відкрилася 17 квітня 2010 р., забезпечуючи зв’язок із залізничною системою острова.

Дизайн 

Будівлю спроектували дві архітектурні фірми, які працюють спільно: DP Architects (DPA) з Сінгапуру та лондонська компанія Michael Wilford & Partners (MWP), хоча остання залишила проект у травні 1995 р. Дизайн складається з двох округлих просторів рами, оснащені трикутними скляними елементами та сонцезахисними елементами, які врівноважують зовнішній вигляд із сонячним затіненням.

Оригінальний дизайн, представлений публіці в 1994 р., складався із скляних корпусів без течій, і вони спочатку викликали критику з боку громадськості. Критики також наголошували, що дизайн не чутливий до розташування та клімату Сінгапуру, оскільки це створило б оранжерею в тропічному кліматі Сінгапуру, але, за словами директора DPA Вікаса Гора, саме тому була призначена форма затінення та облицювання алюмінієм. До остаточного дизайну були додані сонцезахисні елементи. Унікальний архітектурний дизайн має вигляд, схожий або на дуріан (тропічний фрукт), або на очі мухи. Отже, споруда «розмовно» відома місцевим жителям як "великі дуріани". Більше 7000 трикутних алюмінієвих сонцезахисних елементів, які покривають дві його круглі скляні конструкції зі скла, виглядали дещо як шипи на двох половинах плоду. Структура не мала бути дуріаном; це в кінцевому підсумку було таким, оскільки це здавалося архітекторам найцікавішим способом робити сонцезахисні елементи. Вони хотіли використати скло, тому що краєвиди з Еспланади прекрасні в усіх напрямках, але оскільки Сінгапур знаходиться так близько до екватора, споруду також потрібно було захистити від сонячних променів і тепла.

Можливості

Місце проведення 
Окрім майданчиків, Еспланада також містить місця проведення зустрічей, а також інші послуги, пов’язані з стилем життя та мистецтва. Концертний зал та театр підключені до основного залу через фоє, а торговий центр доступний через вхідний пункт, розташований між цими двома залами

Концертний зал 
Концертний зал служить місцем проведення концертів та інших виступів. У світі є лише п’ять інших залів з такою найсучаснішою акустикою. 

Оркестрова платформа здатна вмістити до 120 музикантів.

Орган концертних залів включає 4740 труб та 61 зупинку. Її спроектував та побудував Йоганнес Клайс Оргельбау.

Концертний зал вміщає близько 1600 людей на чотирьох рівнях. Типи місць включають кіоски, кіоски фоє та кола 1, 2 та 3. Є ще 200 місць для прихожих хору за сценою концертного залу, які можуть бути перетворені на місця для галереї для додаткових 200 осіб.

Театр 
Театр лірики, що вміщує близько 2000 місць, є типом адаптації форми підкови традиційного європейського оперного театру.

Сольна студія 
Студія Recital Studio здатна вмістити 245 осіб і є місцем для невеликих камерних музичних виступів, а також презентацій та зустрічей.

Театральна студія 
Театральна студія, місткістю до 220 - це невелика установка для експериментальних театральних та танцювальних презентацій.

Інші можливості 

Бібліотека @esplanade, розташована на третьому поверсі, - перша публічна бібліотека Сінгапуру, присвячена виконавському мистецтву. Також у торговому центрі Еспланада є торгові центри на відкритому повітрі, а також торговий та продовольчий простір. На четвертому поверсі будівлі є відкритий простір, який є найвищою точкою, відкритою для публіки.

Плани на майбутнє

Театр набережної Сінгтел 
10 квітня 2017 р. Міністерство культури, громад та молоді оголосило, що Еспланада збудує новий театр на набережній середнього розміру на закритій зараз автостоянці під відкритим небом. Місце проведення буде організовано для мистецьких колективів, які потребують театру середнього розміру, оскільки більшість постановок сьогодні призначені для аудиторії від 500 до 1000 чоловік, що підтримується гнучкими місцями для майбутніх вітрин. Вартість 30 мільйонів доларів, місце на 550 місць буде завершено до другої половини 2021 р. Будівництво офіційно розпочалося 18 червня 2019 р. на першокласній церемонії, яку організував Міністр культури, громади та молоді Грейс Фу. Того ж дня ім'я нового театру було оголошено на набережній Singtel. Міністерство культури, громади та молоді внесе ще 10 мільйонів доларів, а Еспланада залишить решту за рахунок пожертв.

Програми 
Програми Еспланади широко організовані з основних напрямків - громада та програми доступу становлять основу діяльності в центрі, співпраця з переважно місцевими мистецькими колективами допомагає розвивати галузь, тоді як провідні міжнародні постановки мають на меті запропонувати інноваційні програми в основних мистецьких жанрах. Ці програми представлені на різних фестивалях та серіях, розроблених для привабливості широкого кола аудиторії.

Внутрішня команда програм представляє понад 14 фестивалів та 20 поточних серій протягом року.

Галерея

Примітки

Посилання 

Офіційний вебсайт 
Esplanade – Theatres on the Bay 

Архітектура Сінгапуру
Мистецтво Сінгапуру
2002 у Сінгапурі